Wolfgraben ist ein geographischer Name:

Orte:
 Wolfgraben (Gemeinde Stainz), Ortsteil der Marktgemeinde Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Wolfgraben (Gemeinde Gnas), Ortsteil der Marktgemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Gewässer:
 Wolfgraben (Ammersee), westlicher Zufluss des Ammersees bei Rieden am Ammersee, Markt Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Wolfgraben (Ostrach), rechter Zufluss der Ostrach (zur Donau) vor Einhart, Gemeinde Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Wolfsgraben (Begriffsklärung)